De Ronde van Italië voor beloften, beter bekend onder de bijnaam Baby Giro, is een jaarlijkse wielerwedstrijd in Italië voor beloften (vroeger amateurs) en een kleinere uitvoering van de 'grote' Ronde van Italië. In 2009 werd de naam van de rittenkoers veranderd in Girobio, met als bedoeling de aandacht die de Giro voor het milieu heeft in de verf te zetten.

De deelnemers aan de ronde mochten vroeger niet ouder zijn dan 25 jaar. Tegenwoordig is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 26 jaar. De ronde vindt meestal plaats in juni en bestaat uit ongeveer 10 etappes door Midden- en Noord-Italië. In het parcours zijn vaak een individuele tijdrit en enkele bergetappes opgenomen.

De wedstrijd wordt door wielerliefhebbers vooral gevolgd omdat veel oud-winnaars later zeer goede professionals werden, zoals Marco Pantani, Danilo Di Luca, Gilberto Simoni, Pjotr Oegroemov, Dario Cataldo en Francesco Moser, een regel die echter niet altijd opgaat. De Baby Giro bestaat sinds 1970 en werd in 1987, 2005, 2007 en 2008 niet verreden. De meeste oud-winnaars zijn Italianen.

De Girobio mag niet verward worden met Toscana-Terra di Ciclismo die deel uitmaakte van de UCI Nations Cup U23 in de categorie 2.Ncup. Die rittenkoers vindt plaats in de regio Toscane. Hij werd in 2011 voor het eerst ingericht in aanloop naar het wereldkampioenschappen wielrennen 2013 in Toscane.

Lijst van winnaars

Overwinningen per land 

Ronde van Italië